Waksmund
 Waksmund (gromada)

Zobacz też 
 Bukowina Waksmundzka
 Dolina Waksmundzka
 Hala Waksmundzka
 Ostry Wierch Waksmundzki
 Przysłop Waksmundzki
 Rówień Waksmundzka
 Rówień Waksmundzka
 Suchy Wierch Waksmundzki
 Świstówka Waksmundzka
 Waksmundzka Góra
 Waksmundzka Polana
 Waksmundzka Przełęcz
 Waksmundzka Przełęcz
 Waksmundzki Potok
 Waksmundzki Wierch
 Waksmundzkie Oka
 Waksmundzkie Stawki